

Persone 
 Augusto Perfetti (1946) – imprenditore italiano
 Bernardino Perfetti (1681-1746) – giurista e poeta italiano
 Chiara Perfetti (1979) – cestista italiana
 Flora Perfetti (1969) – ex tennista italiana
 Francesco Perfetti (1943) – storico italiano
 Oreste Perfetti (1897-1927) – calciatore italiano
 Salvatore Perfetti (1896-1917) – militare italiano

Altro 
 Perfetti Van Melle – gruppo aziendale italiano attivo nella produzione e distribuzione di confetteria, caramelle e gomma da masticare

Pagine correlate
 Perfetto (disambigua)